Lescure kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean Lescure
 Jean-Paul Lescure

Robotskapade auktorsförkortningar